Пти́чка — уменьшительно-ласкательное от слова «птица». Кроме того, слово «птичка» может означать:
 Галочка, или птичка, — знак (✓, ✔, ☑ и т. д.) для обозначения смысла «да».
 «Пташка», или «Птичка» () — роман американского писателя Уильяма Уартона, 1978.
 «Птаха», или «Птичка» — драма Алана Паркера (1984), экранизация этого романа.

См. также